Ге́нри Кли́нтон:
 Клинтон, Генри (1730—1795) — британский военный и государственный деятель, полный генерал.
 Клинтон, Генри (1771—1829) — британский военный и государственный деятель, генерал, сын Г. Клинтона.
 Клинтон, Генри Файнс (1781—1852) — английский филолог и историк.